Municipio de Black Oak puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Black Oak (condado de Craighead, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Craighead.
 Municipio de Black Oak (condado de Crittenden, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Crittenden.
 Municipio de Black Oak (condado de Franklin, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Black Oak (condado de Mahaska, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Mahaska.